Пліть — витке стебло.
 Пліть — рідковживана назва канчука.
 Пліть, плетянка — діалектна назва солом'яної стрічки, з якої потім зшивається бриль.
 Пліть — збірна назва плітки.

Примітки